Provisor ist eine alte Bezeichnung für verschiedene Begriffe:

 allgemein einen Verwalter, Stellvertreter oder Verweser
 besonders einen Verwalter in geistlichen Einrichtungen, siehe Pfarrverweser
 in den Niederlanden einen Generalvikar
 den Stellvertreter eines Geistlichen, siehe Pfarrprovisor
 einen Hilfslehrer
 einen Lehrer höherer Klassen (Oberlehrer) in Teilen der Schweiz
 einen Apotheker als Leiter und Verwalter einer fremden Apotheke
 den Ersten Gehilfen in einer Apotheke